Plugaru este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Alina Plugaru (n. 1987), actriță porno
 Anatol Plugaru (n. 1951), politician
 Emilia Plugaru (n. 1951), scriitoare 

Nume de familie românești